SM U-16 – niemiecki okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 SM U-16 – austro-węgierski okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-16

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich